Piastra si riferisce a:

 Piastra: Si definisce piastra un elemento strutturale con due dimensioni prevalenti rispetto alla terza (spessore)
 Piastra: nome di varie monete.
piastra: nome di vari strumenti per l'acconciatura dei capelli
piastra: strumento usato in cucina per la cottura degli alimenti
piastra a cassette è un termine alternativo a cui ci si riferisce per un riproduttore di cassette

Altri progetti